Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2006 wurde am 7. und 8. August 2006 im Ullevi-Stadion der schwedischen Stadt Göteborg ausgetragen.

Europameisterin wurde die in diesen Jahren deutlich dominierende Schwedin Carolina Klüft. Sie war die Titelverteidigerin, Olympiasiegerin von 2004 sowie Weltmeisterin von 2003 und 2005.Silber ging an die Niederländerin Karin Ruckstuhl.Die Deutsche Lilli Schwarzkopf belegte Rang drei.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende EM-Rekord wurde verbessert und darüber hinaus gab es einen neuen Landesrekord.
 Meisterschaftsrekord: 6740 P – Carolina Klüft (Schweden), Wettbewerb am 7./8. August
 Landesrekord: 6423 P – Karin Ruckstuhl (Niederlande), Wettbewerb am 7./8. August

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Tag 1 – 7. August: 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
Tag 2 – 8. August: Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 
7./8. August 2006

Weblinks 
 Göteborg European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 7. Februar 2023
 Women Heptathlon European Championship 2006 Göteborg (SWE), todor66.com, abgerufen am 7. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 20th European Athletics, Championships, Göteborg SWE 07–13 AUG 2006, Ullevi Stadium, Women Heptathlon, S. 669, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 7. Februar 2023
 Track and Field Statistics, XIX European Championship, Göteborg 2006, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 7. Februar 2023
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 7. Februar 2023

Videolinks 
 Carolina Kluft Successfully Defends Heptathlon Gold | Gothenburg 2006, youtube.com, abgerufen am 7. Februar 2023
 Carolina Klüft tar guld i EM 2006, youtube.com, abgerufen am 7. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2006